Stati Uniti d'America
 Hartsburg – villaggio della Contea di Logan, Illinois
 Hartsburg – città della Contea di Boone, Missouri